

Codici 
 bra – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua braj
 BRA – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Brasile

Geografia 
 Bra  – comune della provincia di Cuneo (Italia)
 Piazza Bra  – la piazza centrale e più grande di Verona (Italia), dove è situata la famosa Arena

Matematica 
  detta bra – prima parte della notazione bra-ket

Musica 
 Bra  – traccia dell'album The Dismemberment Plan Is Terrified dei The Dismemberment Plan del 1997

Altro 
 Bra  – reggiseno in lingua inglese
 Bra  – un formaggio a Denominazione di origine protetta
 Bra – nell'universo immaginario dei manga e anime Dragon Ball, è la figlia minore di Bulma e Vegeta
 Bra – abbreviazione di Brasilia
 Hockey Club Bra  – società di hockey su prato italiana